Марте́н Дежарде́н (), урождённый Мартин ван ден Богерт (; 1637 года, Бреда — 2 мая 1694 года, Париж) — французский  голландского происхождения.

Поселился в Париже в юном возрасте и многочисленными произведениями снискал себе славу и богатство. Был королевским придворным скульптором при Людовике XIV и ректором французской Академии живописи и скульптуры.

Похоронен в парижской церкви Сен-Жермен-л'Осеруа.

Созданные скульптурные произведения 
Из работ более известны:
 статуя Людовика XIV, установленная в центре площади Побед в 1686 году. Снесена по приказу Национального конвента в 1792 году;
 конная статуя Людовика XIV в Лионе;
 статуя Людовика XIV в римской тоге в Версале;
 статуи Артемиды и Дианы в Версале;
 группы Евангелистов и Святых в церкви Мазаринова коллегиума;
 барельеф, изображающий четыре главные добродетели в церкви Св. Екатерины в Париже;
 разные группы и фигуры в Парижской королевской академии живописи и скульптуры;
 бюст  Миньяра, который был его другом (ныне в Лувре);
 бронзовая статуя, представляющая бдение на памятнике Лувуа в церкви капуцинов в Париже.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 221 (Ванденбогертъ, Мартинъ).

Скульпторы Франции XVII века
Художники и скульпторы Версаля